Irrenhaus steht für:

 Irrenhaus, veraltete bzw. umgangssprachliche Bezeichnung für ein Krankenhaus zur Behandlung psychischer Störungen und psychiatrischer Erkrankungen, siehe Psychiatrische Klinik#Irrenhäuser und -anstalten
 Irrenhaus (Album), Album der Band Keimzeit aus dem Jahr 1990

Siehe auch: